Качмари — топоним:

Украина 
 Львовская область
 Качмари — село, Львовский район.
 Качмари — село, Яворовский район, Мостисская община.
 Качмари — село, Яворовский район, Новояворовская община.